Prins Oscar af Sverige (Oscar Carl Olof, født 2. marts 2016 på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Sverige) er en svensk prins og hertug af Skåne. Han er søn af Kronprinsesse Victoria af Sverige og Prins Daniel af Sverige og yngre bror til prinsesse Estelle af Sverige. Han er det fjerde barnebarn af kong Carl 16. Gustav af Sverige og dronning Silvia af Sverige. Han er den tredje i rækken til den svenske trone, efter sin mor, kronprinsesse Victoria og sin storesøster prinsesse Estelle.

Fødsel 
Den 4. september 2015 blev det meddelt at, kronprinsesse Victoria og prins Daniel ventede deres andet barn.

Prins Oscar blev født den 2. marts 2016 klokken 20:28CET. Han vejede 3.655 g og var 52 cm lang.

D. 3 marts 2016 blev der holdt et koncil på Stockholms Slot hvor kong Carl XVI Gustav tilkendegav prinsens navn, Oscar Carl Olof, og at han tildeles hertugdømmet Skåne.. Samme dag blev der skudt 21 salutter fra salutstationen på Skeppsholmen og fra salutstationerne i Boden, Härnösand, Karlskrona og Göteborg.

I huset Bernadotte har der to gange tidligere været hertuger af Skåne; inden de tiltrådte tronen har både Karl 15. af Sverige og Gustav 6. Adolf af Sverige haft titlen.

Navn 
Navnet Oscar har tidligere forekommet i slægten, blandt andet Oscar I, Oscar II og Oscar Bernadotte. Navnet Carl har han arvet efter sin morfar, kong Carl XVI Gustav, og Olof er hans fars andet fornavn.

Dåb 

Prins Oscar blev døbt den 27. maj 2016 i Slotskirken på Stockholms Slot i Stockholm, Sverige. Han blev døbt i familiens antikke dåbskjole, som første gang blev båret af prins Gustaf Adolf, da han blev døbt i 1906. Hans navn og dato for dåben blev broderet på dåbskjolen.

Prinsens faddere er Kronprins Frederik, kronprinsesse Mette-Marit af Norge, prinsesse Madeleine af Sverige samt sin mor, kronprinsesse Victorias, fætter Oscar Magnuson og Hans Åström, som er fætter til Prins Daniel.

Titler, ordner og udmærkelser 

 2016: Hans Konglige Højhed Oscar, Prins af Sverige, Hertug af Skåne

Svenske ordner og dekorationer 
  Ridder og Kommendør af Kongl. Maj:ts orden (Serafimerorden) – regnes fra fødslen.
  Ridder af Carl XIII:s orden – fra fødslen.

Anetavle

Referencer 

Huset Bernadotte
Prinser fra Sverige
Hertuger af Skåne